Los Naranjos puede hacer referencia a: 

 Los Naranjos, sitio arqueológico de Honduras;
 Los Naranjos, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Los Naranjos, barrio de la ciudad de Córdoba, Argentina;
 Los Naranjos, barrio de la ciudad de Málaga, España;
 Los Naranjos, localidad del distrito de Boquete, Panamá;
 Los Naranjos, localidad del municipio El Hatillo de Caracas, Venezuela.

 Los Naranjos (soneros), conjunto de soneros cubanos.